Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2014 — 9-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 12 европейских команд. Квалификация проходила с 4 апреля 2013 года по 12 апреля 2014 года.

Турнир 
Шесть команды присоединились с ЧЕ 2012:

Квалификационный турнир

1-й отборочный раунд

Группа А

Группа B

Группа C

2-й отборочный раунд

Группа D

Группа E

Группа F

3-й отборочный раунд

Группа G

Группа H

Группа I

Плей-офф

Первые матчи

Ответные матчи

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2014

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2014
2014 год в водном поло